Ле́нський — українське і польське прізвище, походить від імені Леонтій, зменшуване Леон, також Левон, Лень.

 Ленський Олександр Павлович (*1847 — †1908) — російський актор, театральний режисер і педагог.
 Ленський Олексій Олексійович (1975) — народний депутат України 8-го скликання.
 Юзеф Францишек Ленський (1760—1825) — польський астроном і математик, художник і гравер.
 Ленський Юліан Маріанович (*1889 — †1937) — діяч польського й міжнародного комуністичного руху, публіцист.

 Ленський — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край, Росія

Див. також 
 Ленський район
 Ленський вугільний басейн
 Ленський улус
 Ленський мамонт
 Ленський розстріл

Польські прізвища